Album of the Year kan syfta på:

 Album of the Year (Musikalbum) – ett musikalbum av gruppen Faith No More
 Grammy Awards: Album of the Year – en priskategori hos Grammy Awards